Into the Light может означать:
 Into the Light — восьмой студийный альбом ирландского рок-исполнителя Криса де Бурга, вышедший в 1986 году.
 Into the Light — третий студийный альбом американского рок-исполнителя Дэвида Ковердэйла, вышедший в 2000 году.
 Into the Light – первый мини-альбом Lightsum